JES est un sigle qui peut désigner :
 Junulara E-Semajno ou Junulara Esperanto-Semajno (en français, Semaine européenne de la jeunesse), une rencontre européenne espérantophone annuelle.

Jes est un prénom.